SII peut faire référence à :
 Sciences de l'ingénieur ou Sciences Industrielles pour l'Ingénieur, un ensemble de disciplines scientifiques
 SII, entreprise de services du numérique française
 Syndicat de l'industrie informatique, syndicat français
 Syndrome de l'intestin irritable, trouble fonctionnel chronique de l'intestin
 S II, désignation en chimie de la première ionisation du soufre
 S-II, deuxième étage du lanceur américain Saturn V
 Serum Institute of India, un laboratoire pharmaceutique privé, en Inde.